Beishi kan syfta på:
 Beishi (historieverk) – ett historieverk

Kina 

 Beishi Qu, härad, Hebei, 
 Beishi (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng), 

Robotskapade Kinaförgreningar